Kikyo  – nome di un'amazzone personaggio di One Piece, un manga/anime di Eiichirō Oda
 Kikyo  – nome di una sacerdotessa personaggio di Inuyasha, un manga/anime di Rumiko Takahashi
 Kikyo  – nome di un personaggio di Katekyo Hitman Reborn, un manga/anime di Akira Amano